Вамба () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-Торосос. Занимает площадь 38,21 км². Население — 370 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 19 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 [www.turismo-prerromanico.es/arterural/WAMBA/WAMBAficha.htm Arte Prerrománico Español: Santa María de Wamba]

Муниципалитеты Вальядолида